Конарский — фамилия; имеет женскую форму Конарская. 
 Конарские — польский дворянский род герба Гриф.

Известные носители 

 Конарский, Адам (1526—1574) — епископ познанский, любимец Сигизмунда II Августа.
 Конарский, Михаил (1784—1861) — польский филантроп, журналист.
 Конарский, Станислав (настоящее имя Иероним Францишек Конарский; 1700—1773) — польский педагог и политический писатель, поэт, драматург.
 Конарский, Феликс (1907—1991) — польский поэт и артист.
 Конарский, Шимон (1808—1839) — польский радикальный политик XIX века.

Конарская 
 Конарская, Янина (урождённая Янина Зейдеман; 1900—1975) — польская художница и скульптор, серебряный призёр конкурса искусств на летних олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1932 году.